Проспе́кт Кали́нина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект Калинина — проспект в Барнауле; 
 Проспкт Калинина — проспект в Будённовске; 
 Проспект Калинина — проспект в Калининграде; 
 Проспект Калинина — прежнее (в 1974—1992 гг.) название проспекта Имама Шамиля в Махачкале.
 Проспект Калинина — магистраль в Москве, существовавшая в 1963 — 1990-х годах, включавшая улицу Воздвиженка и улицу Новый Арбат.
 Проспект Калинина — проспект в Пятигорске; 
 Проспект Калинина — проспект в Санкт-Петербурге; 
 Проспект Калинина — проспект в Твери;

Украина 
 Проспект Калинина — бывшее название проспекта Сергея Нигояна в Днепре.

Другое 
 Проспект Калинина (Kalinin Prospect) — первоначальное название группы Ace of Base.

См. также 
 Улица Калинина
 Площадь Калинина